Сев:
 Посев — процесс посева семян.

Имя собственное 
 Сев, Жан-Мишель (род. 1969) — бельгийский спортсмен, игрок в настольный теннис.
 Сев, Леопольд Александрович (1867—1921) — российский журналист, публицист, редактор и общественный деятель. 
 Сев — река в России.
 Севлич — озеро в Армении и Азербайджане